(ordre alphabétique)

 Adrian Cristea (1983 -), footballeur roumain ;
 Andrei Cristea (1984 -), footballeur roumain ;
 Cătălina Cristea (1975 -), joueuse de tennis roumaine.

Patronyme roumain